Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2005/06 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Erneut wurden Aufstiegs-Play-Offs durchgeführt. Dabei schafften die HSG Blomberg-Lippe und Frisch Auf Göppingen den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: HSG Blomberg-Lippe.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG PSV Rostock.
Absteiger in die Regionalligen: TuS Lintfort, TV Cloppenburg, SV Teutonia Riemke und Elmshorner HT.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSV Nord Harrislee, HSG Stemmer/Friedewalde und VfL Wolfsburg.
Union Halle-Neustadt wechselt in die Staffel Nord.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG 09 Kirchhof.
Absteiger in die Regionalligen: HC Leipzig II, HSG Albstadt und TGS Walldorf.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Sulzbach/Leidersbach und SC Riesa.
Änderung: Die Staffel spielt in der nächsten Saison mit 13 Vereinen.
Union Halle-Neustadt wechselt in die Staffel Nord.

Entscheidungen

Abstiegsrelegation 
TuS Lintfort – TV Mainzlar 28:35, 24:29.

Aufstiegs-Play-Offs

Halbfinale 
Gruppe A
TSG Wismar – TuS Weibern 29:24, 23:31.
Frisch Auf Göppingen – TV Beyeröhde 28:26, 34:28.
Gruppe B
SV Union Halle-Neustadt – HSG Blomberg-Lippe 22:29, 30:37.
SVG Celle – SC Markranstädt 23:25, 29:28.

Finale 
Gruppe A
Frisch Auf Göppingen – TuS Weibern 33:29, 29:24.
Gruppe B
SC Markranstädt – HSG Blomberg-Lippe 27:28, 28:32.

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen und HSG Blomberg-Lippe.

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

2005
Handballsaison 2005/06